La saison 2012 du Championnat de Lettonie de football est la  de la première division lettone. La Virslīga regroupe les 9 meilleurs clubs lettons au sein d'une poule unique qui s'affrontent quatre fois durant la saison, deux fois à domicile et deux fois à l'extérieur. À l'issue de la saison, le dernier du classement est relégué et l'avant-dernier doit disputer un barrage de promotion-relégation face au  de D2.

C'est le club de Daugava Daugavpils qui est sacré à l'issue de la saison après avoir terminé en tête du classement final, avec quatre points d'avance sur un duo composé du Skonto Riga et du tenant du titre, le FK Ventspils. Il s'agit du tout premier titre de champion de Lettonie de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrage de promotion-relégation 
Le dernier du championnat affronte le  de deuxième division afin de conserver sa place parmi l'élite. Les rencontres sont disputées en matchs aller et retour.

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Lettonie de football

Liens externes 
  Résultats complets sur RSSSF

Championnat de Lettonie de football
Lettonie
2012 en Lettonie